Magnus Olsson eller Magnus Olson kan avse:

Magnus Olson (1929–2018), militär
Magnus Olsson (bandyspelare) (född 1972), "Kuben"
Magnus Olsson (havskappseglare) (1949–2013)
Magnus Olsson (konstnär) (född 1972), illustratör, "Mojo"
Magnus Olsson (musiker), musiker 
Magnus Olsson (programmerare)
Magnus Olsson (spelman) (1883–1968), spelman

Magnus William-Olsson (född 1960), författare
Peter Magnus Olsson (1857–1949), riksdagspolitiker

Se även
Magnus Olai

Fotnoter